«Павлин» — ювелирное яйцо, одно из пятидесяти двух императорских пасхальных яиц, изготовленных фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи. Яйцо было создано в 1908 году по заказу Николая II, который подарил его своей матери Марии Фёдоровне в качестве традиционного подарка на Пасху 1908 года.

Описание 
На роскошной подставке в стиле рококо из позолоченного серебра покоится прозрачное яйцо, обе половинки которого вырезаны из горного хрусталя и вмонтированы в оправу с застёжкой. На обеих половинках есть гравировка: на одной изображена императорская монограмма Марии Фёдоровны, на второй — дата «1908». Внутри яйца на инкрустированном золотом дереве, среди ветвей, покрытых цветами из драгоценных камней и эмали, сидит золотой павлин, раскрашенный цветными эмалями.

Сюрприз 
Сюрприз яйца — механический павлин из золота, который сидит на ветвях гравированного золотого дерева с цветами в эмали и драгоценных камнях. Павлин может сниматься с ветвей. После завода и размещения на плоской поверхности, он начинает гордо поворачивать голову и время от времени распускать хвост.

Над созданием механического павлина и его прототипов работал мастер фирмы Фаберже Дорофеев, вероятно на протяжении трёх лет.

Источник вдохновения 

Пасхальное яйцо «Павлин» было создано мастерами фирмы Фаберже по мотивам знаменитых часов XVIII века «Павлин», изготовленных мастером Джеймсом Коксом по заказу Григория Потёмкина для императрицы Екатерины II. В композицию этих часов, имеющих размеры с небольшую комнату, входят фигуры павлина, петуха и совы с механизмами, которые приводят их в движение. Сначала часы «Павлин» размещались в Зимнем дворце, а затем были перенесены в Эрмитаж, где экспонируется до сих пор.

Владельцы (Обладатели) 
Император Николай II подарил яйцо «Павлин» своей матери Марии Федоровне на Пасху 26 апреля 1908 года.

После революции, вместе с другими сокровищами императорской семьи, оно было национализировано большевиками. В 1927 году яйцо «Павлин» в числе девяти императорских яиц, было продано через фирму «Антиквариат» Эммануилу Сноумену из лондонской галереи «Вартски» (). В 1935 году его приобрёл господин Хирст.

В 1949 году яйцо приобрел швейцарский магнат Морис Сандоз. В 1995 году коллекция покойного Мориса Сандоза перешла к Фонду Эдуарда и Мориса Сандоза (Лозанна).

В коллекцию фонда Эдуарда и Мориса Сандоза, кроме ювелирного яйца «Павлин», также вошли:
«Лебедь» (1906) — императорское пасхальное яйцо с сюрпризом в виде механического лебедя и «Яйцо-часы Юсупова» (1907), изготовленное на заказ князя Юсупова.

Реставрация 
В 2008 году механический павлин был реставрирован мастером Мишелем Пармиджани из компании Parmigiani Fleurier. Благодаря реставрации внутренний механизм снова работает гармонично, а ретуширование эмали вернуло ему прежний блеск.

Примечания

Ссылки 
 Процесс реставрации механического павлина (фото)
 Часы «Павлин» работы Джеймса Кокса в Эрмитаже 

Изделия с применением эмали